Чжан Ши () по прозванию Цзинфу (), люди называли его Наньсюань (), (1133 — 1180) — учёный-неоконфуцианец. Сын философа Чжан Цзюня.

Чжан Ши учился у Ху Хуна, дослужился до должности второго придворного историографа. Вместе с Чжу Си и Люй Цзуцянем он причислялся к «трём мудрецам с Юго-востока». Пропагандировал учение Чжоу Дуньи, вёл активную полемическую переписку с Чжу Си, высоко ценившим эрудицию Чжан Ши. Преподавал в Академии Юэлу.

Основные сочинения: «Наньсюань и шо» («Учение Наньсюаня о Переменах»), «Гуй-сы Луньюй цзе» («Разъяснение года Гуй-сы „Бесед и суждений“ Конфуция»), «Наньсюань цзи» («Собрание произведений Наньсюаня»), «Цунь Чжай цзи» («Прижизненные записи Лэ Чжая»).

Литература 
 «Китайская философия. Энциклопедический словарь» — Москва: «Мысль», 1994. ISBN 5-244-00757-2

Персоналии:Конфуцианство
Философы эпохи Сун
Философы XII века
Родившиеся в Мяньчжу